Pterulopsis är ett släkte av svampar. Pterulopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pterulopsis